Název Hubálov má více sídel:
Hubálov (Jičín), část okresního města Jičín
 Hubálov (Loukovec), část obce Loukovec v okrese Mladá Boleslav

Externí odkazy